Мокру́ховые, или гомфи́диевые () — семейство грибов из отдела Базидиомикота, представленное немногочисленными видами микоризных грибов.

Морфология 
Плодовые тела, как правило, мясистые, крупные или средней величины, покрыты слизью.

Шляпка выпуклая, очень липкая, беловатая или серая, связана с ножкой слизисто-паутинистым частным покрывалом, образующим на ней слизистое, впоследствии неясное кольцо.

Пластинки толстые, тупые, восковидной консистенции, редкие, вильчато-разветвлённые, первоначально светлые, сероватые или пурпурно-коричневые, позже чернеющие.

Споры тёмно-бурые, в массе почти чёрные, веретеновидные.

Наиболее известны два рода —  и . Все виды этих родов — микоризообразователи с хвойными деревьями, что и определяет их ареал. Исследователями описано около 20 видов семейства, из них в России встречается до восьми. Грибы всех видов Gomphidiaceae съедобны, но низкого качества.

Литература

Ссылки 
 http://mycoweb.narod.ru/fungi/Calendar/Class_Tree.html?1030200

Семейства грибов
Болетовые